Роттек, Герман фон (1816—1845) — немецкий историк и юрист; сын Карла Р..
 Роттек, Карл фон (1775—1840) — баденский политик, историк и правовед.
 Роттек, Карл фон (младший) (1812—1898) — немецкий адвокат; сын Карла Р..

Примечания